Убья:
 Убья — река в России.
 Убья — деревня в волости Раквере уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония.